Zebulon (persoon), de zesde zoon van de stamvader Jakob
 Zebulon (stam), een van de twaalf stammen van Israël
 Zebulon (Georgia), een plaats in de Verenigde Staten
 Zebulon (North Carolina), een plaats in de Verenigde Staten